Por Booneville pode estar à procura de:
Booneville (Arkansas)
Booneville (Kentucky)
Booneville (Mississippi)

Ver também
Boonville

Desambiguação